Михаил Юрьевич Герман (23 февраля 1933,  — 7 мая 2018, Санкт-Петербург) — советский и российский историк искусства, доктор искусствоведения, профессор; писатель, фотограф, член Международной ассоциации художественных критиков (AICA) и Международного Совета музеев (ICOM), член Международного ПЕН-клуба и Союза российских писателей, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Международной Федерации Журналистов (IFJ). Главный научный сотрудник Русского музея.

Биография 
Родился 23 февраля 1933 года в Ленинграде. Отец — Юрий Павлович Герман, мать — Людмила Владимировна (урождённая Рейслер), брат (единокровный) — Алексей Юрьевич Герман.

Годы Великой Отечественной войны провёл в эвакуации в одном из сёл Молотовской области.

В 1957 году с отличием окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина с присвоением квалификации искусствоведа. Дипломная работа «Диоскурид и римские резчики августовской эпохи» (рук. доц. А. П. Чубова), после чего два года работал в музее-заповеднике «Павловск» экскурсоводом. В 1972 году подготовил к защите кандидатскую диссертацию «Живопись Уильяма Хогарта: некоторые проблемы эволюции» (защищена в 1979 году под названием «Уильям Хогарт и его время»).

Был женат на Наталии Викторовне Черновой-Герман.

Умер 7 мая 2018 года в Санкт-Петербурге
. 

Похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга 10 мая 2018 года.

Награды 
 Царскосельская художественная премия (2007)
 Премия «Невский проспект»
 Премия правительства Санкт-Петербурга в категории «проза» за книгу «Неуловимый Париж».

Библиография 
Михаил Герман — автор свыше 50 книг и многочисленных публикаций в печатных СМИ, посвященных проблемам истории и современного развития искусства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Герман, М. Ю. Вселенная живописца // Евсей Евсеевич Моисеенко. Каталог выставки. — Л., Художник РСФСР, 1982.
 
 
 .
 
 Герман М. Ю. Оскар Рабин / Михаил Герман; пер. на англ.: Т. Блюдо; пер. на фр. яз.: Н. Амаргер. — Москва : Третья волна и др., 1992. — 166 с. — (Библиотека нового русского искусства; вып.1).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Герман М. Ю. Пикассо // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 16. СПб, 2009. С. 164—191.
 Герман М. Ю. Неуловимый Париж. — М.: Слово, 2010.
 Герман М. Ю. Проза. В 3 т. — СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга, 2013.
 
 Герман М. Ю. Об искусстве и искусствознании. — СПб.: Издательство им. Н. И. Новикова, 2014. — 552 с., с ил. — ISBN 978-5-87991-119-0.
 Герман М. Ю. В поисках Парижа или Вечное возвращение (новое, переработанное издание) — СПб.: Азбука Аттикус, 2015.
 Герман М. Ю. Парижские подробности — СПб.: Азбука Аттикус, 2016.
 Герман М. Ю. Эдуар Мане. Между прошлым и будущим. — М.: Искусство XXI век, 2016.
 Герман М. Ю. Фантастический реализм: миф, действительность, нынешний день(ответы на незаданные вопросы). Пушкинский музеум: альманах. Вып. 8. — СПб.: Всероссийский музей А. С. Пушкина, 2017. — 432 с., с ил. — ISBN 978-5-4380-0022-8.
 Герман М. Ю. Воспоминания о XX веке. В 2 кн. Книга первая. Давно прошедшее: Plus-que-parfait. Книга вторая. Незавершенное время: Imparfait. — СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. — 560 с.: илл. + 480 с.: илл.
 Герман М. Ю., В. В. Заварицкий, С. М. Некрасов, Э. А. фон Фальц-Фейн. «100 лет русской смуты.» Международная ассоциация художников-потомков дворянских родов. Всероссийский музей А. С. Пушкина. СПб. Альбом. - 2019. - 192стр. - ISBN 978-5-6043956-0-8  ООО «НП-Принт» Санкт-Петербург.

Примечания 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Искусствоведы России
Искусствоведы СССР
Художественные критики современного искусства
Биографы
Фотографы СССР
Фотографы России
Мемуаристы России
Эссеисты России
Краеведы Франции
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Сотрудники Государственного Русского музея
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Доктора искусствоведения
Члены ПЕН-клуба
Члены Союза российских писателей
Похороненные в Санкт-Петербургском крематории